Tamanarum kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tamanarum, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kelurahan Tamanarum, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar